Blueberry Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blueberry Peak (Colorado)
 Blueberry Peak (Massachusetts)